Dettmar Cramer ist der Name folgender Personen:

* Dettmar Cramer (Fußballtrainer) (1925–2015), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Dettmar Cramer (Journalist) (1929–2023), deutscher Journalist und Intendant